

Geografia 
 Francia
 Sainte-Maure – comune nella regione del Grand Est
 Sainte-Maure-de-Peyriac – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Sainte-Maure-de-Touraine – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Benoît de Sainte-Maure – chierico francese del XII secolo autore del Romanzo di Troia
 Charles de Sainte-Maure – cortigiano e letterato francese

Altro 
 Sainte-Maure de Touraine – formaggio francese a pasta molle da latte crudo di capra